Хирадо:
 Хирадо (остров) — остров в Восточно-Китайском море, близ берегов Кюсю.
 Хирадо (город) — город в префектуре Нагасаки, Япония.
 Хирадо (замок) — замок в одноимённом городе.
 Хирадо (мост) — подвесной мост, соединяющий одноимённый остров с островом Кюсю.